Pi Gruis (π Gru) es una denominación compartida por dos estrellas distintas en la constelación de la Grulla:

 Pi1 Gruis (161 Gruis / HD 212087), estrella de tipo S de magnitud aparente +6,14.
 Pi2 Gruis (HD 212132), estrella blanco-amarilla de magnitud +5,62.